Это статья о селе в Пригородном районе, об историческом районе проживания одноимённого осетинского общества см. Куртатинское ущелье

Куртат (, ) — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания. 

Административный центр муниципального образования «Куртатское сельское поселение».

География 
Селение расположено в восточной части Пригородного района, на правом берегу реки Камбилеевка, в 4 км к северу от районного центра — Октябрьское и в 9 км к северо-востоку от города Владикавказ.

На юге граничит с селами Камбилеевское и Ир, на западе с селением Дачное и на северо-западе с селением Донгарон.

История 
В 1861 году переселенными донскими казаками на правом берегу реки Камбилеевка была основана станица Промежуточная. В 1880 году казаки были переселены на Сунженскую линию, а станица передана ингушам. 

Тогда же на месте станицы был основан маленький хутор Гадаборшево, из которого в 1890 году вырос село Гадаборш-Юрт (Гадаборшево). Прежнее название села Гадаборш-Юрт, означает «село Гадаборша», так как первопоселенцами этого селения были ингуши из фамилии Гадаборшевых.

В 1944 году, после депортации ингушей в Казахстан и упразднения Чечено-Ингушской АССР, осуществленной по приказу Сталина, постановлением № 621/1 от 22 мая 1944 года, село Гадаборшево было передано в состав Северо-Осетинской АССР и переименовано в Куртат.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Достопримечательности 
 Местная суннитская мечеть, построенная в 2007 году.
 Установлен памятник И. В. Сталину.

Примечания 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии
Станицы Терского казачьего войска